Nembo – sinonimo di nuvola
 Nembostrato – tipo di nuvola
 Classe Nembo – classe navale della Regia Marina
 Nembo – cacciatorpediniere della Regia Marina italiana entrato in servizio nel 1902
 Nembo – cacciatorpediniere della Regia Marina italiana entrato in servizio nel 1927
 184ª Divisione paracadutisti "Nembo" – unità del Regio Esercito italiano

Pagine correlate 

 Nembo Kid